Nijehaske (plaats), een plaats in gemeente De Friese Meren ten westen van Heerenveen
Nijehaske (wijk), een woonwijk in Heerenveen
Nijehaske (vuilstort), een vuilnisbelt nabij de Friese plaats Nijehaske